Love and Money (band) - Schotse band
 Love and Money (album) - album van Eddie Money
 Love and Money (film) - film uit 1982
 Love and Money (toneelstuk) - toneelstuk van Dennis Kelly